Richard de Boer (politicus), een Nederlands politicus en burgemeester
 Richard de Boer (voetballer), een Nederlands voetballer
 Richard de Boer (journalist), een Nederlandse journalist